Юрий Бочаров:
* Бочаров, Юрий Иванович (1923—2012) — советский футбольный судья.
 Бочаров, Юрий Павлович (род. 1959) — советский и российский художник.
 Бочаров, Юрий Петрович (род. 1926) — советский и российский архитектор, историк и теоретик градостроительства.
 Бочаров, Юрий Семёнович (род. 1961) — российский музыковед и историк музыки, доктор искусствоведения, главный редактор журнала «Старинная музыка».
 Бочаров, Юрий Фёдорович (род. 1937) — советский и российский художник.
 Бочаров, Юрий Юрьевич — бригадир комплексной бригады СМП‑697 УС «Бамстройпуть», Герой Социалистического Труда.

Примечания